Cuenca može označavati:

 Cuenca, izvorni grad u Španjolskoj
 Cuenca (pokrajina), pokrajina španjolske autonomne zajednice Madrid
 Cuenca de Campos, Valladolid, Španjolska
 Cuenca (Ekvador), grad nazvan po odvodnom kanalu (cuenca) 
 Cuenca, Batangas, grad u Filipinima
 Cuenca, španjolski naziv za naselje Joara indijanaca u današnjoj Sjevernoj Karolini